Le mot mod peut avoir plusieurs significations :
 dans la construction, un MOD ou MOAD est un Maître d'Ouvrage Délégué ;
 en arithmétique modulaire, il désigne le module : voir l'article Congruence sur les entiers ;
 en informatique :
MOD, apocope de module, est un format de fichier audio ;
 la fonction mod se rapporte rapport au calcul du reste de la division euclidienne ;
 dans le domaine des jeux vidéo, le mot mod, apocope du mot modification, désigne un module inséré à un jeu vidéo permettant de le modifier ;
 plus généralement sur Internet, c'est aussi une abréviation de modérateur, plus couramment "modo" ;
 désigne un ordinateur personnel avec des modifications tant internes au boîtier qu'externes, visant à changer l'apparence et l'habillage (tuning pc).
 MoD, abréviation de , se rapporte au ministère de la Défense du Royaume-Uni.
 en comptabilité-finance, la MOD, Main-d'Œuvre Directe, se rapporte au coût du personnel nécessaire à la réalisation directe du produit ou du service, à laquelle on peut ajouter la MOI, Main-d'Œuvre Indirecte, c'est-à-dire le personnel des services périphériques.
 MOD pour Maximum operating depth, en français profondeur maximum d'utilisation, utilisée en plongée sous-marine

Culture 
 Les Mods, apocope de modernists, sont une sous-culture juvénile britannique des années 1960 ;
 Mods est un film de Serge Bozon ;
 Le Mòd désigne un festival de chanson, d'art et de culture écossais ;
 M.O.D. est un groupe de crossover thrash américain dont l'abréviation signifie Method of Destruction.

Patronyme 
 Péter Mod, résistant, est un homme politique et diplomate hongrois.

Notes et références